Willem I van Ponthieu (1095-1171), graaf van Ponthieu
 Willem II van Ponthieu (1179-1221), graaf van Ponthieu